() — японский производитель профессионального и вещательного телевизионного оборудования высокого качества. Основную долю в производстве занимают репортажные и студийные камеры. 
Производит также оборудование для производственного видеонаблюдения.

Ссылки 
 Официальный сайт (английская версия)
 Ikegami в России (русская версия)

Компании Японии